Lisa Sabino (ur. 26 lipca 1986 w Mendrisio) – szwajcarska tenisistka, do 2010 roku reprezentująca Włochy.

Zdobyła brązowy medal podczas Uniwersjady 2013 w grze mieszanej, startując w parze z Patrickiem Olivierem Eichenbergerem. W przeciągu swojej kariery wygrała siedemnaście singlowych i trzydzieści cztery deblowe turnieje rangi ITF. Najwyżej w rankingu WTA była sklasyfikowana na 315. (1 grudnia 2008) miejscu w singlu oraz na 292. miejscu w deblu (10 sierpnia 2009).

Wygrane turnieje rangi ITF

Gra pojedyncza

Gra podwójna

Bibliografia 

Szwajcarskie tenisistki
Włoskie tenisistki
Urodzeni w 1986